Le tournoi de tennis du Chili est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute à Viña del Mar du 11 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Zakopalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Līga Dekmeijere et Alicja Rosolska.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili (ATP 2008)
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Chili
Sport au Chili en 2008
Tennis en février 2008
Cachantun